Erbse bezeichnet:
 eine Pflanzenart und deren Frucht aus der Familie der Hülsenfrüchtler, siehe Erbse
 als gebackene Erbsen oder Mehlerbsen eine Suppeneinlage, siehe Backerbse
 Erbse (Kiel), ein Lokal in Kiel

Erbse ist der Familienname folgender Personen:
 Hartmut Erbse (1915–2004), deutscher Altphilologe
 Heimo Erbse (1924–2005), deutscher Komponist und Opernregisseur

Erbse ist der Künstlername von:
 Hans Eberhard Köpf (* 1968), deutscher Kletter-Cartoonist

Siehe auch: